Este término puede referirse a:
 El gigante o gigantón, una figura antropomófica gigantesca que puede portar una persona en procesiones y actos festivos.
 En Ecuador, las aguacollas, plantas cactáceas del género Cereus.